Coverdale – parrocchia civile nel Nuovo Brunswick, Canada
 Coverdale•Page – progetto musicale in collaborazione tra David Coverdale e Jimmy Page 
 David Coverdale – cantante e produttore discografico britannico naturalizzato statunitense
 Myles Coverdale – religioso inglese, vescovo anglicano e traduttore della prima versione della Bibbia in lingua inglese